Gastón Monroy (10 de febrero de 2000, Andalgalá, Provincia de Catamarca, Argentina) es un futbolista argentino que juega como mediocampista en San Martín de Tucumán en la Primera Nacional.

Estadísticas

Clubes 
 Actualizado de acuerdo al último partido jugado el 26 de agosto de 2022.

Referencias

Enlaces externos